Fysh est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Carl Fysh, membre du groupe britannique Brother Beyond
 (1895-1974), aviateur et homme d'affaires australien
Marcus Fysh (né en 1970), homme politique conservateur britannique
Philip Fysh (1835-1919), homme politique australien en Tasmanie

Voir aussi

Homonymie de patronyme